Kvalifikace ženské dvouhry ve Wimbledonu 2016 probíhala před zahájením hlavní soutěže mezi 20. až 25. červnem. Soutěžilo v ní devadesát šest hráček, které si nezajistily účast ve dvouhře na základě žebříčkového postavení ani neobdržely divokou kartu. Postoupilo z ní třináct tenistek, z toho dvanáct řádně po výhrách ve třech kolech a Číňanka Tuan Jing-jing jako tzv. šťastná poražená po odstoupení světové šestky Viktorie Azarenkové.

Andrea Hlaváčková postoupila do rozhodujícího kvalifikačního kola, v němž narazila na sedmou nasazenou Rakušanku Tamiru Paszekovou. V závěru druhé sady odvrátila mečbol a třetí set skrečovala za stavu gamů 9–10 pro svalové křeče levé dolní končetiny, když nepomohla ani opakovaná zdravotní pomoc.

Hráčky

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastná poražená 
  '''Tuan Jing-jing

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Wimbledon 2016